Ифра́т Нази́мович Зилфика́ров (род. 15 октября 1974 г., Небит-Даг Туркменской ССР (СССР) — провизор, российский учёный-фармакогност, доктор фармацевтических наук, профессор РАН, специалист в области стандартизации лекарственного растительного сырья, разработки лекарственных средств природного происхождения.

Биография
Родился в лезгинской семье в г. Небит-Даг Туркменской ССР, где провёл детство. В 1991 г. поступил на первый курс  Пятигорского фармацевтического института и переехал в Пятигорск. 
Окончив в 1996 г. с отличием Пятигорскую государственную фармацевтическую академию, в том же году поступил в аспирантуру на кафедру фармакогнозии.
С 1999 г. по 2003 г. работал в Махачкале сначала научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником Горного ботанического сада  Дагестанского научного центра РАН. Активно участвовал в создании и развитии фитохимической лаборатории. В этот же период преподавал в должности старшего преподавателя кафедры фармацевтической химии  Дагестанского государственного университета, начал работу над докторской диссертацией, продолжая изучать эфирномасличные растения как источники лекарственных средств.

Начало работы над докторской диссертацией потребовало переезда в столицу, который был осуществлён в 2003 г. Сначала И. Н. Зилфикаров работал в лаборатории ГУП ПЭЗ ВИЛАР (Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, г. Москва), а в 2006 г. технологом экспериментального производства ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская область, Серпуховский район) .  Затем возглавил контрольно-аналитическую лабораторию отдела контроля качества (ОКК) на этом же фармацевтическом производстве, активно участвует в обновлении и усовершенствовании нормативной и технической документации, подготовке специалистов, развитии лаборатории.

Практическую деятельность на производстве  И.Н. Зилфикаров совмещает с научной работой в отделе химии природных соединений ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва в должности главного научного сотрудника с 2012 г. И.Н. Зилфикаров - член объединенного Диссертационного совета 99.0.060.03, созданного совместно  Российским технологическим университетом (РТУ МИРЭА, г. Москва), ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) и  Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (г. Белгород). 

Помимо научной и производственной деятельности, Зилфикаров И.Н. реализует педагогический талант и с сентября 2019 г. работает ведущим научным сотрудником кафедры фармации медицинского института ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» (Республика Адыгея, г. Майкоп).

Научная работа 
Зилфикаров И.Н. в 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Фитохимические исследования отходов эфирномасличной розы и создание на их основе комплексных препаратов», по специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия (научный руководитель доктор фармацевтических наук, профессор В.А. Челомбитько, научный консультант доктор фармацевтических наук, профессор Э.Ф. Степанова), а в 
в 2008 г. докторскую - «Новые подходы в разработке и стандартизации фитопрепаратов из эфирномасличного сырья» по той же специальности (научный консультант – профессор В.А. Челомбитько) 

В 2016 г. И.Н. Зилфикарову присвоено учёное звание профессора РАН.

Активно занимается экспертной работой, входит в Ученый совет ФГБНУ ВИЛАР, руководит подготовкой специалистов и их аттестацией, входит в редакционную коллегию журнала «Фармация и фармакология». 

Под руководством И.Н. Зилфикарова успешно защищены диссертации Ж.В. Дайронас «Экспериментально-теоретическое исследование лекарственного растительного сырья, содержащего нафтохиноны, и его стандартизация» (доктор фармацевтических наук, специальность 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия) в 2017 г. и  Е.В. Звездина "Фитохимическое исследование некоторых видов растений семейства Lamiaceae Lindl." (кандидат фармацевтических наук, специальность 3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия) в 2022 г.

Награды 
За монографию «Природные нафтохиноны: перспективы медицинского применения» награждён медалью Шэнь-Нуна, учреждённой некоммерческой организацией "Профессиональная Ассоциация Натуротерапевтов".

Научные труды

Справочное издание 
Зилфикаров И.Н. Природные лекарственные препараты: химический анализ и стандартизация: справочное и научно-практическое издание. – Москва: СЛОН ПО, 2021. – 712 с.ISBN 978-5-7151-0556-1.

Издание содержит актуальные сведения о лекарственных препаратах преимущественно растительного происхождения, особенностях их технологии и стандартизации, методах и методиках химического анализа, данные о медицинском применении, справочные сведения о реактивах, стандартах, сырьевых природных источниках, а также рисунки, спектры, хроматограммы, необходимые каталоги и указатели. Книга рекомендована в качестве практического пособия для студентов, аспирантов и магистрантов, обучающихся по специальности «Фармация», и уже используется в учебном процессе ряда фармацевтических вузов и факультетов, в том числе Пятигорского медико-фармацевтического института.

Монографии 
 Зилфикаров И.Н.,Челомбитько В.А., Алиев А.М. Обработка лекарственного растительного сырья сжиженными газами и сверхкритическими флюидами. – Пятигорск: Пятигорская государственная фармацевтическая академия, 2007. – 244 с.
 Дайронас Ж. В., Зилфикаров И. Н. Природные нафтохиноны: перспективы медицинского применения. — МО, 2011. — 252 с. ISBN 978-5-904456-90-0 
 Зилфикаров, И.Н. Ресурсосберегающие технологии в фармации : Современные методы стандартизации и комплексной переработки эфирномасличного сырья. – Германия: LAP LAMBERT, 2011. – 234 с.
 Зилфикаров И.Н., Оленников Д.Н., Ибрагимов Т.А., Челомбитько В.А., Вандышев В.В. Современные аспекты фармакогностического и биохимического изучения суккулентного сырья алоэ древовидного и каллизии душистой. – Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2013. – 192 с. ISBN 978-5-00038-022-2.

Патенты 
 Патент № 2230705 C2 Российская Федерация, МПК C01G 49/08. Способ получения магнитоактивного соединения: № 2000109795/02: заявл. 19.04.2000: опубл. 20.06.2004 / В. Г. Беликов, А. Г. Курегян, Ш. О. Шахшаев, И. Н. Зилфикаров; заявитель Пятигорская государственная фармацевтическая академия.
 Патент № 2431668 C2 Российская Федерация, МПК C12N 9/50, C07K 4/10, A61K 36/185. Способ получения суммы водорастворимых протеолитических ферментов: № 2009148625/10: заявл. 28.12.2009: опубл. 20.10.2011 / О. К. Антонова, И. Н. Зилфикаров, С. А. Постельников; заявитель ЗАО «ВИФИТЕХ».
 Патент № 2416423 C1 Российская Федерация, МПК A61K 36/61, B01D 11/02. Способ получения хлорофиллипта: № 2009142546/15: заявл. 19.11.2009: опубл. 20.04.2011 / И. Н. Зилфикаров, О. К. Антонова, С. А. Постельников; заявитель ЗАО «ВИФИТЕХ».
 Патент № 2632488 Российская Федерация, МПК A23L 33/105. Способ получения экстракта листьев грецкого ореха: № 2015130718: заявл. 23.07.2015: опубл. 05.10.2017 / Ж. В. Дайронас, В. В. Верниковский, И. Н. Зилфикаров; заявитель ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 Патент № 2626678 C1 Российская Федерация, МПК A61K 36/28, A61K 36/482, A61K 36/76. Диетическая композиция с лечебно-профилактическими свойствами: № 2016122264: заявл. 07.06.2016 : опубл. 31.07.2017 / И. Н. Зилфикаров, Ж. В. Дайронас, Д. С. Долженков, Р. Д. Агаханов.
 Патент № 2608126 C  Российская Федерация, МПК A61K 36/61, A61K 36/28, A61K 9/20. Противовоспалительная композиция пролонгированного действия для лечения дыхательных путей: № 2015149515: заявл. 19.11.2015: опубл. 13.01.2017 / П. Г. Мизина, Н. И. Сидельников, И. Н. Зилфикаров [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений.
 Патент № 2608026 C1 Российская Федерация, МПК A23L 33/10, A23L 25/00. Способ получения БАД из коры ореха: № 2015130715: заявл. 23.07.2015: опубл. 11.01.2017 / Ж. В. Дайронас, В. В. Верниковский, И. Н. Зилфикаров; заявитель ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 Патент № 2715894 C2 Российская Федерация, МПК C11B 9/02, A61K 36/79, A61K 131/00. Способ извлечения эфирного масла и сверхкритического CO2-экстракта из шрота семян лимонника китайского и трансдермальная мазь на их основе: № 2018108492: заявл. 07.03.2018: опубл. 04.03.2020 / Ю. А. Морозов, И. Н. Зилфикаров, А. М. Алиев; заявитель ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова».

Статьи 
По данным на октябрь 2022 г. Российского индекса цитирования Зилфикаровым И.Н. опубликовано 124 работы с общим количеством цитирований 611 .
Основные из них посвящены разработке и оценке качества лекарственных средств растительного происхождения,      содержащих в составе терпеновые       и фенольные соединения.

Популяризация науки 
В феврале 2020 г. в Институте географии РАН (ИГРАН, г. Москва) И.Н. Зилфикаров прочёл открытую лекцию на тему «Природные источники лекарств: фармация будущего» при информационной и технической поддержке центра «Архэ» в рамках цикла «12 лекций о будущем».

Общественная позиция 
В 2017 г. присоединился к членам Клуба «1 июля».

Примечания

Ссылки 
  Профиль И. Н. Зилфикарова на сайте РАН
 Редакционная коллегия журнала «Фармация и фармакология»
 Члены диссертационного совета 99.0.060.03 на сайте МИРЭА
 Клуб "1 июля"
 Профиль И. Н. Зилфикарова на сайте ResearchGate
 Профиль И. Н. Зилфикарова на сайте elibrary.ru

Фармакогносты
Профессора РАН